

Geografia
 Ghiacciaio Brückner – ghiacciaio sulla costa di Loubet, Antartide

Persone
 Daniel Brückner – calciatore tedesco
 Eduard Brückner – geografo, meteorologo, climatologo, glaciologo e docente universitario tedesco
 Karel Brückner – ex allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco
 Roland Brückner – ex ginnasta tedesco
 Ute Brückner – ex nuotatrice tedesca orientale

Pagine correlate
 Bruckner